Turi puede referirse a:

 Geografía
 Turi, un municipio de Italia.
 Türi, un municipio de Estonia.
 Turi parroquia rural de Cuenca, Ecuador
 Personas
 Johan Turi, escritor sueco lapón.